Ansible má více významů:

 ansible – anglický neologismus poprvé použitý roku 1966 v románu Rocannonův svět americké spisovatelky Ursuly K. Le Guinové pro komunikační zařízení umožňující přenos nadsvětelnou rychlostí (český překlad: ansibl)
 Ansible (časopis) – britský sci-fi měsíčník založený roku 1979
 Ansible (software) – svobodný software pro konfigurační správu a řízení počítačů